Илья́ Ла́зарев:
 Лазарев, Илья Олегович (род. 1971) — главный продюсер информационной программы «Вести» телеканала «Россия 1».
 Лазарев, Илья Семёнович (1925—2002) — полный кавалер ордена Славы.